«Брошь» — советский телеспектакль-новелла по мотивам одноимённой новеллы Уильяма Фолкнера (перевод Т. Ивановой) и фрагментам книги Б. Грибанова «Фолкнер». Телеверсия из цикла «Литературный театр», поставлена режиссёром Юрием Кротенко в 1988 году. В фильме использованы рисунки У. Фолкнера.

Новелла «Брошь» написана У. Фолкнером в начале 1930-х годов и опубликована впервые только через пять лет после написания. Считается нетипичной для творчества автора.

Первая телевизионная постановка осуществлена в США в начале 1950-х годов, автором сценария стал сам У. Фолкнер.

Сюжет 
Телеспектакль начинается с телефонного звонка, раздавшегося 10 ноября 1950 года, в котором шведский журналист сообщал о присвоении Нобелевской премии. Всё действие происходит в доме матери Говарда Бойта, миссис Бойт. Эмми — дочь проводника на железной дороге, погибшего во время катастрофы, — девушка живая и отчаянная, желающая вырваться из маленького южного городка, и Говард, единственный ребёнок вдовы коммивояжёра, прикованной к постели миссис Бойт, пытаются строить свои отношения. Говард предлагает Эмми жениться, но Эмми привлекают развлечения до утра и множество поклонников, а также она боится матери Говарда, ей кажется, что та её ненавидит. Однажды, уехав в соседний городишко, они поженились… И тогда миссис Бойт подарила Эмми брошь, старую, грубой работы, но дорогую. Эмми не любила эту брошь, но надевала, только бы мать Говарда видела, что она её носит. Через год родился ребёнок, а ещё через год он умер. Эмми продолжает «танцы до утра», а Говард пытается всё утаить от матери…

В ролях 
 Леонид Губанов — Фолкнер
 Аристарх Ливанов — Говард Бойт
 Людмила Дребнёва — Эмми
 Елена Козелькова — миссис Бойт
 Ирина Кулевская — Марта Росс

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Юрий Кротенко
 Автор сценария — В. Неклюдова
 Художник — Ольга Гончаренко
 Консультант — доктор филологических наук А. Зверев

Примечания

Ссылки 
 Информация о фильме на сайте ruskino.ru

Фильмы СССР 1988 года
Телеспектакли СССР 1988 года
Телеспектакли Главной редакции литературно-драматических программ ЦТ
Фильмы-драмы СССР
Драматические телеспектакли СССР
Экранизации произведений Уильяма Фолкнера